Štefanec (Čakovec)
Štefanec (Trnovec Bartolovečki)